Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2012 () — 34-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди мужских сборных команд. Турнир прошёл с 1 по 9 декабря 2012 года в городе Мельбурн (Австралия).

Это был последний розыгрыш Трофея чемпионов из проводившихся ежегодно: было решено, что теперь турниры будут проводиться с первоначальным интервалом — раз в два года, что было изменено на ежегодный интервал в 1980. Возвращение к розыгрышу раз в два года было предпринято ФИХ в связи с учреждением турнира «Мировая лига по хоккею на траве». Следующий розыгрыш прошел в 2014 году в индийском городе Бхубанешвар.

Победителями Трофея чемпионов (в 13-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 2:1. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Пакистана, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Индии со счётом 3:2.

Регламент соревнований 
Восемь участвующих команд были разделены на две группы. После игр в каждой группе по круговой системе в один круг все команды проходили в «нокаут»-этап, где играли уже по системе плей-офф для окончательного определения итогового места каждой команды.

Квалификация 
Кроме сборной страны, принимавшей соревнования, прямую путёвку получали команды, занявшие какое-либо из пяти первых мест на предыдущем розыгрыше в 2011 году, а также победитель Champions Challenge I. К ним добавлялись (до общего количества команд-участников, равного 8) команды, выбранные решением Исполнительного комитета ФИХ (). Если от участия откажется какая-либо из команд-лучших финишёров предыдущего розыгрыша (а в этот раз от участия отказалась — по финансовым причинам — сборная Испании, занявшая 2-е место на Турнире чемпионов 2011 года), её место занимает следующая по результату из участников предыдущего Трофея чемпионов; соответственно — и для команд, выбираемых решением Исполкома ФИХ.

  (страна-хозяйка турнира)
  (3-е место на Трофее чемпионов 2011)
  (4-е место на Трофее чемпионов 2011)
  (5-е место на Трофее чемпионов 2012)
  (победитель Champions Challenge I 2011 года)
  (выбрана FIH Executive Board)
  (выбрана FIH Executive Board)
  (выбрана FIH Executive Board)

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+11:00

Групповой этап

Группа A

Группа B

Второй раунд (плей-офф)

Статистика

Итоговая таблица

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2012 на официальном сайте FIH
 Страница Трофея чемпионов среди мужчин 2012 на сайте todor66.com
 Hockey Australia - Men's Champions Trophy 2012 Официальный сайт Трофея чемпионов 2012 (в веб-архиве web.archive.org)

2012
Декабрь 2012 года
Спорт в Австралии в 2012 году
Международные соревнования по хоккею на траве в Австралии
Международные спортивные соревнования в Мельбурне